Вулиця Скорини — назва вулиць у деяких населених пунктах України та Білорусі.

Вулиця Франциска Скорини — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Скорини — вулиця в місті Львів.

— вулиця в місті Мінськ.
  — вулиця в місті Полоцьк

Див. також 
 Провулок Франциска Скорини — провулок у місті Вінниця.

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей